

Plaatsen 
Canada
Stanhope (Newfoundland en Labrador)
Stanhope (Prins Edwardeiland)
Stanhope (Quebec)

Engeland
Stanhope (Durham)
Stanhope (Kent)

Verenigde Staten
Stanhope (Iowa)
Stanhope (New Jersey)

Personen 
 Charles Stanhope, uitvinder van de ijzeren handpers
 David Stanhope, Brits-Australisch componist en muzikant
 Doug Stanhope, Amerikaans stand-upcomedian en televisieacteur
 Hester Stanhope, Brits socialite en avonturier
 John Roddam Spencer Stanhope, Engels kunstschilder
 Katherine Stanhope, gouvernante van Mary Stuart
 Mark Stanhope, Brits admiraal
 Phillip Dormer Stanhope, graaf van Chesterfield, Brits staatsman en schrijver

Overig 
 Stanhope (handpers), de eerste ijzeren handpers